Biskupi Tournai - lista biskupów pełniących swoją posługę w diecezji Tournai.

Ordynariusze

Biskupi Tournai (500-626)

Biskupi Tournai-Noyon (626-1146)

Biskupi Tournai (od 1146)

Biskupi pomocniczy 
 1380-1384: bp Jan van West, biskup tytularny 
 1385-1391: bp Willem van Coudenberghe, biskup tytularny 
 1487-1508: bp Rafael de Mercatel, biskup tytularny Rosen
 1497-1505: bp Pieter Quycke, biskup tytularny 
 1508-1517: bp Egidius Boele, biskup tytularny Rosen
 1517-1535: bp Lieven Hugenois, biskup tytularny Rosen
 1949-1959: bp Jules Lecouvet, biskup tytularny Scyrus
 1960-1964: bp Albert Louis Descamps, biskup tytularny Tunes
 1967-1984: bp Pierre Samain, biskup tytularny Tubulbaca

Zobacz też 
 Diecezja Tournai

Przypisy

Bibliografia 
 Lista biskupów na "Giga-Catholic", (dostęp: 10.04.2010)

Kościół katolicki w Belgii
Religia w Tournai